Pseudophilautus — рід земноводних підродини Rhacophorinae родини Веслоногі. Має 70 видів.

Опис 
За своєю будовою схожі на представників роду чагарниковий веслоніг (Philautus). Лише у 2009 році на основі молекулярного філогенетичного аналізу, а також деяких особливостей забарвлення й поведінки цих веслоногів визнано як самостійний рід.

Розповсюдження 
Мешкають у південній Індії та на о.Шрі-Ланка.

Види 
Pseudophilautus abundus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus adspersus† (Günther, 1872)
Pseudophilautus alto (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus amboli (Biju and Bossuyt, 2009)
Pseudophilautus asankai (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus auratus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus bambaradeniyai Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus caeruleus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus cavirostris (Günther, 1869)
Pseudophilautus conniffae Batuwita, De Silva & Udugampala, 2019
Pseudophilautus cuspis (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus dayawansai Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus decoris (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus dilmah (Wickramasinghe, Bandara, Vidanapathirana, Tennakoon, Samarakoon & Wickramasinghe, 2015)
Pseudophilautus dimbullae† (Shreve, 1940)
Pseudophilautus eximius† (Shreve, 1940)
Pseudophilautus extirpo† (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus femoralis (Günther, 1864)
Pseudophilautus fergusonianus (Ahl, 1927)
Pseudophilautus folicola (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus frankenbergi (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus fulvus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus hallidayi (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus halyi† (Boulenger, 1904)
Pseudophilautus hankeni Meegaskumbura & Manamendra-Archchi, 2011
Pseudophilautus hoffmanni (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus hoipolloi (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus hypomelas (Günther, 1876)
Pseudophilautus jagathgunawardanai Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus kani (Biju and Bossuyt, 2009)
Pseudophilautus karunarathnai Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus leucorhinus† (Lichtenstein and Martens, 1856)
Pseudophilautus limbus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus lunatus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus macropus (Günther, 1869)
Pseudophilautus maia (Meegaskumbura et al., 2007)
Pseudophilautus malcolmsmithi (Ahl, 1927)
Pseudophilautus microtympanum (Günther, 1858)
Pseudophilautus mittermeieri (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus mooreorum (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus nanus† (Günther, 1869)
Pseudophilautus nasutus† (Günther, 1869)
Pseudophilautus nemus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus newtonjayawardanei Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus ocularis (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus oxyrhynchus (Günther, 1872)
Pseudophilautus papillosus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus pardus (Meegaskumbura et al., 2007)
Pseudophilautus pleurotaenia (Boulenger, 1904)
Pseudophilautus poppiae (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus popularis (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus procax (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus puranappu Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus regius (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus reticulatus (Günther, 1864)
Pseudophilautus rugatus† (Ahl, 1927)
Pseudophilautus rus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus samarakoon Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus sarasinor (Müller, 1887)
Pseudophilautus schmarda (Kelaart, 1854)
Pseudophilautus schneideri Meegaskumbura & Manamendra-Archchi, 2011
Pseudophilautus semiruber (Annandale, 1913)
Pseudophilautus silus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus silvaticus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus simba (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus singu (Meegaskumbura, Manamendra-Arachchi, and Pethiyagoda, 2009)
Pseudophilautus sirilwijesundarai (Wickramasinghe et al., 2013)
Pseudophilautus sordidus (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus steineri (Meegaskumbura & Manamendra-Arachchi, 2005)
Pseudophilautus stellatus (Kelaart, 1853)
Pseudophilautus stictomerus (Günther, 1876)
Pseudophilautus stuarti Wickramasinghe et al., 2013
Pseudophilautus tanu (Meegaskumbura, Manamendra-Arachchi, and Pethiyagoda, 2009)
Pseudophilautus temporalis† (Günther, 1864)
Pseudophilautus variabilis† (Günther, 1858)
Pseudophilautus viridis (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus wynaadensis (Jerdon, 1854)
Pseudophilautus zal† (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)
Pseudophilautus zimmeri† (Ahl, 1927)
Pseudophilautus zorro (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 2005)

Примітки

Джерела 
 L. J. Mendis Wickramasinghe, Dulan Ranga Vidanapathirana, Sameera Airyarathne, Gehan Rajeev, Amila Chanaka, Jennifer Pastorini, Gayan Chathuranga & Nethu Wickramasinghe. 2013. Lost and found: One of the world's most elusive amphibians, Pseudophilautus stellatus (Kelaart 1853) rediscovered. Zootaxa 3620 (1): 112–128.

Земноводні Азії
Веслоногі
Роди земноводних